Misunderstood — дебютный студийный альбом американского рэпера Yung Bans, выпущенный 24 июля 2019 года под лейблом Foundation Media. Альбом включает в себя гостевые участия от YNW Melly, XXXTentacion, Gunna, Янг Тага, Фьючера и других.

Анонс 
5 июля 2019 года Yung Bans анонсировал альбом вместе с обложкой и треклистом.

Сингл 
24 июля 2019 года был выпущен ведущий сингл альбома «Going Wild». Музыкальный клип на песню был выпущен в тот же день.

Список композиций 
Информация взята из Tidal.

Примечания 

Альбомы 2019 года
Дебютные альбомы 2019 года
Альбомы, спродюсированные Kenny Beats
Альбомы, спродюсированные Take a Daytrip